Jeżewo (gemeente)
 Jeżewo (powiat Świecki)
 Jeżewo (powiat Lipnowski)
 Jeżewo (powiat Żniński)
 Jeżewo (Groot-Polen) 
 Jeżewo (powiat Płocki) 
 Jeżewo (powiat Płoński) 
 Jeżewo (powiat Pułtuski) 
 Jeżewo (powiat Sierpecki) 

Zie ook:
 Jeżewo-Wesel 
 Kuchary-Jeżewo